Gladstaartreuzenrat
 Madagaskarreuzenrat
 Martiniquereuzenrat